Kinneret peut désigner plusieurs lieux situés en Galilée, dans le nord Israël :
 Kvoutzat Kinneret, un kibboutz fondé en 1913 ;
 la mer de Kinneret ou lac de Kinneret, également appelé Lac de Tibériade ;
 une ville antique devenue site archéologique, située sur la rive nord-ouest de ce lac ;
 , une moshava fondée en 1908 ;
 la , une ferme fondée en 1908 pour la formation d'agriculteurs qui abrite aujourd'hui un musée;
 Kinneret College, un  fondé en 1965 ;
 le  ;
 le , un sous-district du district nord ;
 la  une zone humide.

Kinneret ou Kineret peuvent désigner également :
 , une chanson basée sur un poème de la poétesse israélienne Rachel Blaustein ;
 , de son vrai nom Kineret Sarah Cohen, une chanteuse israélo-américaine ;
 , une des plus grandes maison d'édition israélienne.

Homonymie
Homonymie de prénom
Homonymie de toponyme
Prénom israélien